Plakker (vlinder), een bepaald soort nachtvlinder
 Plakker om een fietsband te plakken
 Postzegelplakker